Pontal do Paraná kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pontal do Paraná (kommunhuvudort), 
 Pontal do Paraná (kommun), 

Robotskapade Brasilienförgreningar